Sclerodérma hypogaéum — несъедобный гриб-гастеромицет рода Ложнодождевик.

Названия 
Научные синонимы: в качестве синонима упоминается .

Биноминальное название  дано в 1947 г. в статье «Contributions to our knowledge of Oregon fungi».

Родовое наименование гриба Scleroderma происходит от греческих слов σκληρός (scleros), твёрдый, жёсткий, и δέρμα (derma), кожа; видовой эпитет hypogaeum — от греческого υπό (ypo), под-, и γη (gê), земля.

Описание 
Плодовое тело 3—9 см диаметром, шаровидное или грушевидное, иногда уплощённое до подушковидного или неправильное. У молодых грибов полностью или частично погружено в землю (отсюда название). Ножка отсутствуют. Основание суженное, бороздчатое, складчатое, сидячее или с короткой псевдоножкой, заканчивается пучком корневидных мицелиальных волокон.

Перидий около 1 мм толщиной, плотный, при высыхании — жёсткий, у молодых грибов гладкий, затем покрытый крохотными плоскими чешуйками, изредка трещиноватый, ареолированный, от желтоватого до светло-коричневого, у зрелых грибов — тускло-коричневый, но не чёрный; при надрезах и повреждениях у молодых грибов краснеет. При созревании плодового тела неровно разрывается на верхушке.

Глеба сперва плотная, беловатая, затем тёмно-желтовато-коричневая; с возрастом становится черноватой и распадается на споровый порошок. Запах и вкус невыраженные.

Споры 17—20 мкм диаметром (вместе с сетчатым орнаментом), шаровидные, очень тёмные, почти чёрно-коричневые, с шипами до 2,5—3 мкм длиной и покрытые сетчатым орнаментом.

Цветовые химические реакции: В KOH реакция негативная; у сухих грибов поверхность в KOH тёмно-красная.

Экология и распространение 
Образует микоризу с хвойными деревьями. Встречается группами или большими группами, на песчаных, бедных почвах, в конце лета и осенью; на территории США. На территории Российской Федерации неизвестен.

Сходные виды 
Подобно другим ложнодождевикам, отличается от настоящих дождевиков жёстким, кожистым перидием и черноватой глебой, которая долгое время остаётся плотной.

Молодые плодовые тела, погружённые в субстрат, могут быть приняты за трюфели, однако отличаются гораздо более толстой оболочкой.

Сходные родственные виды 
В качестве сходного вида упоминается ложнодождевик пятнистый, у которого, однако, плодовое тело наземное, а поверхность перидия с возрастом приобретает отчётливо ареолированный или сетчатый вид. На микроскопическом уровне споры ложнодождевика пятнистого отличаются отсутствием сетчатого орнамента.

Пищевые качества 
Несъедобный гриб. Может вызвать пищевое отравление.

Примечания

Источники 
 Kuo, M. (2004, December). The genus Scleroderma. Retrieved from the MushroomExpert.Com Web site: http://www.mushroomexpert.com/scleroderma.html
 Alexander Hanchett Smith. Puffballs and their allies in Michigan. — University of Michigan Press: 1951 — pp. 131 (стр. 101-102)

Ссылки 
 Фотографии ложнодождевика подземного на сайте Mushroom Observer

Ложнодождевиковые
Несъедобные грибы
Грибы Северной Америки